Beatlemania es el nombre con que se conoce al fanatismo por The Beatles. También hace referencia a otros artículos:

 Beatlemanía (musical), revista musical enfocada en The Beatles, en su música y sus eventos;
 Beatlemania (banda), banda chilena tributo a The Beatles.
 ''Beatlemania! With the Beatles, nombre conocido en Norteamérica del segundo disco de la banda.